Alhandal puede referirse a: 
 Alhandal, uno de los nombres con los que se conoce la coloquíntida o tuera, planta nativa del norte de África, Nubia y Egipto.
 Alhándal, banda de rock andaluza.